

Cinema 
L'ultima corsa (The Last of the Cowboys) – film del 1977 diretto da John Leone
Agent trouble - L'ultima corsa (Agent trouble) – film del 1988, diretto da Jean-Pierre Mocky
L'ultima corsa (Dead Heat) – film del 2002, diretto da Mark Malone
One Last Ride - L'ultima corsa (One Last Ride) – film del 2004, diretto da Tony Vitale

Televisione 
L'ultima corsa (Thompson's Last Run) – film televisivo del 1986 diretto da Jerrold Freedman